Aranea bicornis est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea bicornis Gmelin, 1789 est synonyme de Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
 Aranea bicornis Walckenaer, 1802 nec Gmelin, 1789 est synonyme de Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae